Хильда () — канадо-британско-бразильский мультсериал по одноименной серии комиксов британского иллюстратора , продюсерами выступают  и . В сериале рассказывается о приключениях бесстрашной синеволосой девочки Хильды и её фантастического зверька лисоленя (белого лисёнка с небольшими оленьими рогами) Твига, о её жизни в Пустоглуши, переезде в город Трольберг и встречах с различными мифическими существами.

Сериал был впервые представлен 21 сентября 2018 года на стриминговом сервисе Netflix. Премьера первых двух серий состоялась на Международном фестивале детского кино в Нью-Йорке 25 февраля 2018 года. Премьера второго сезона состоялась 14 декабря 2020 года на Netflix.

Озвучка

Список серий

1 сезон

2 сезон

Полнометражный фильм

Сезон 3

Производство 
О производстве сериала было впервые кратко упомянуто 15 июня 2016 года в The New Yorker. Заявлялось, что Netflix запланировал «анимационный сериал из двенадцати эпизодов, основанный на первых четырех книгах, который выйдет в начале 2018 года» .

21 июня 2016 года в блоге официального сайта Nobrow Press Люк Пирсон и соучредитель Nobrow Press Сэм Артур объявили, что Silvergate Media также примет участие в серийном производстве, и Пирсон сказал:

14 января 2019 года в официальном твиттер-аккаунте мультсериала была опубликована запись, анонсирующая второй сезон. Премьера второго сезона состоялась 14 декабря 2020 года на Netflix .

Отзывы и критика 
"Хильда" получила признание критиков и поклонников за свой сюжет, персонажей, анимацию и музыку. Эмили Эшби из Common Sense Media поставила шоу четыре из пяти звезд, заявив, что "Хильда"  — «это шоу высочайшего качества, но помимо этого в нём любопытные персонажи, исключительно удачное повествование и анимация, и очаровательный фентезийный мир».

Эллисон Кин из Collider дала мультсериалу четыре из пяти звезд, сказав: «Вне зависимости от возраста, Хильда приглашает зрителей присоединиться к тайнам и приключениям почувствовать магию знакомясь с этими многочисленными существами, и их любопытными привычками в оптимистичном и удивительном мире. И хотя Хильда должна повзрослеть и принять городскую жизнь, ей не нужно откладывать свое детское чудо. Мы тоже не должны».

Первый сезон Хильды имеет 100% рейтинг сайта Rotten Tomatoes.

Награды и номинации

Примечания 

Мультсериалы 2018 года
Мультсериалы Великобритании
Мультсериалы Канады
Мультсериалы о детях
Оригинальные детские телесериалы Netflix